Гвасалия — грузинская фамилия.

 Гвасалия, Григорий Алексеевич (1900 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гвасалия, Демна (род. 1981) — грузинский дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga.
 Гвасалия, Омари Михайлович (1942—1992) — советский кинорежиссёр и сценарист, театральный педагог.
 Гвасалия, Паата Юрьевич (род. 1973) — советский, грузинский и российский боксёр; отбывает пожизненное заключение.
 Гвасалия, Русудан Кирилловна (род. 1953) — грузинская скрипачка.